El término Kirílovka (en kazajo: Кириловка; ) puede hacer referencia a:

Kirílovka (Kazajistán), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional, en Kazajistán.

Kirílovka (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Kirílovka (Baskortostán), localidad de la república de Baskortostán, en Rusia.
Kirílovka (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Kirílovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kirílovka (Jomutovka, Kursk), localidad del raión de Jomutovka del óblast de Kursk, en Rusia.
Kirílovka (Sovetski, Briansk), localidad del raión de Sovétski del óblast de Kursk, en Rusia.
Kirílovka (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Kirílovka (Liúbertsy, Moscú), localidad del raión de Liúbertsy del óblast de Moscú, en Rusia.
Kirílovka (Jimki, Moscú), localidad de la ciudad de Jimki del óblast de Moscú, en Rusia.
Kirílovka (Arzamás, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Arzamás del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Kirílovka (Spáskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Spáskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Kirílovka (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Kirílovka (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Kirílovka (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Kirílovka (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Kirílovka (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Kirílovka (Perm), localidad del óblast de Perm, en Rusia.
Kirílovka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Kirílovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Kirílovka (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Kirílovka (Bugulmá, Tartaristán), localidad del raión de Bugulmá de la república de Tartaristán, en Rusia.
Kirílovka (Vysókaya Gorá, Tartaristán), localidad del raión de Vysókaya Gorá de la república de Tartaristán, en Rusia.
Kirílovka (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.

Para el topónimo en ucraniano, "Кирилівка", véase Kirílivka.

Para el topónimo en moldavo, véase Chirilovca.